Westeuropaliga 2016/2017 steht für:

 Westeuropaliga 2016/2017 (Dressurreiten)
 Westeuropaliga 2016/2017 (Springreiten)